Бояничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бояничи — деревня в Любанском районе Минской области.

Украина 
 Бояничи — село в Сокальском районе Львовской области.